Wrecked steht für:

 Wrecked – Ohne jede Erinnerung, US-amerikanisches und kanadisches Filmdrama aus dem Jahr 2010
 Wrecked – Voll abgestürzt!, US-amerikanische Fernsehserie (seit 2016)